Grecco bezeichnet:

 Grecco, eine Ortschaft im Westen Uruguays

Grecco ist der Familienname folgender Personen:

 Cindy Grecco, US-amerikanische Sängerin
 Gabriella Di Grecco (* 1989), brasilianische Schauspielerin und Sängerin
 José Vicente Grecco (1929–2008), argentinischer Fußballspieler
 Richard John Grecco (* 1946), Bischof von Charlottetown

Siehe auch:
 Greco
 Greko